Le Championnat de Moldavie de football 2002-2003 est la  de ce championnat.

Saison régulière 

|}

Barrage de relégation

Bilan de la saison 

Championnat de Moldavie de football
Moldavie